August Albes ist der Name folgender Personen:

* August Albes (Schauspieler) (August Ludwig Albes; 1822–1900), deutscher Schauspieler und Opernsänger 
 August Albes (Architekt) (1841–1905), deutscher Architekt